Henry Lowther (wicehrabia)
 Henry Lowther (hrabia)
 Henry Lowther (1790–1867)